Villalengua kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalengua (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Villalengua (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar